Odgłosy – włoski film
 Odgłosy – polski tygodnik wydawany w latach 1958–1992